Eisele ou Eiselé peut faire référence à : 
 Albert Eiselé (1913-1992), militant politique et avocat français.
 Carolyn Eisele (1902-2000), mathématicienne et historienne des mathématiques américaine.
 Donn Eisele (1930-1987), astronaute américain.
 John Eisele (1884-1933), athlète américain.

  (1992-), lutteur allemand.
  (1953-), rameuse allemande	
  (1913–1967), médecin militaire nazi allemand.